Aurila är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Alois Aloys Pokorny 1955. Aurila ingår i familjen Hemicytheridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Musselkräftor
Aurila